Оуенс () — валлійське прізвище.

 Білл Оуенс (1950) — американський політик. 40-й губернатор штату Колорадо.
 Біллі Оуенс (1969) — американський баскетболіст, захисник і форвард.
 Джессі Оуенс (1913—1980) — американський легкоатлет, 4-разовий олімпійський чемпіон, автор численних світових рекордів у спринті та стрибках у довжину.
  (1925—2000) — американська актриса

Див. також 
 Оуенс-Кросс-Роадс — містечко в окрузі Медісон, штат Алабама, США.
 Долина Оуенс
 Овенс (річка)

Валлійські прізвища